Kaizer Motaung – ex calciatore e dirigente sportivo sudafricano
 Kaizer Motaung Junior – ex calciatore sudafricano
 Sizwe Motaung – calciatore sudafricano